XXIX розыгрыш чемпионата России по гандболу среди мужских команд. Проводится при финансовой поддержке титульного спонсора букмекерской конторы «Париматч» и носит название Суперлига Париматч. В двадцатый раз Чемпионом России стал клуб «Чеховские медведи», обыгравший в финале московский ЦСКА в серии 2-0. Бронзовым призером стал ставропольский «Виктор».

Регламент 
Турнир будет состоять из двух этапов: предварительного (регулярный чемпионат) и финального.

Предварительный этап 
Регулярный чемпионат пройдет в два круга, каждая команда проведет по 24 матча.

В календаре предварительного этапа предусмотрены паузы на подготовку и выступление мужской сборной России в чемпионате мира – 2021 и отборочном турнире Евро-2022.

Перерывы в чемпионате России 

 28 октября– 10 ноября 2020
 24 декабря 2020 – 2 февраля 2021
 3–13 марта 2021
 28 марта – 7 апреля 2021

Финальный этап

Плеф-офф 
Команды, занявшие по итогам регулярного чемпионата места с 1-е по 8-е, поведут борьбу за медали в плей-офф. Финальная серия и серия за 3-е место пройдут до двух побед. Преимущество своей площадки будут иметь команды, закончившие предварительный этап на более высокой позиции. Все остальные стадии плей-офф состоят из двух матчей с определением победители по «еврокубковой системе». Первые матчи пройдут на площадках команд, занявших в регулярном чемпионате более низкое место.

Пары 1/4 финала будут составлены по следующей схеме

 1-е место – 8-е место
 2-е место – 7-е место
 3-е место – 6-е место
 4-е место – 5-е место

Плей-офф Суперлиги Париматч начнется 12 мая и завершится в период с 5 по 9 июня.

Стыковые матчи 
Турнир за 9–13-е места начнется 23 или 24 марта и завершится 6 июня. Пять последних по итогам предварительного раунда команд сыграют между собой в два круга с сохранением очков, набранных в регулярном чемпионате.

Команды, ставшие по итогам турнира 12-й и 13-й, покинут Суперлигу Париматч.

Изменения в турнире 
Перед стартом сезона, клуб "Таганрог-ЮФУ" был переименован в "Донские казаки-ЮФУ".

Мужскую Суперлигу пополнил клуб "Сунгуль" - победитель Высшей Лиги 2019/2020.

Участники чемпионата

Предварительный этап

Турнирная таблица

Результаты матчей 

 •  •

Плей-офф

Плей-офф за 5-8 места

Борьба за выживание

Результаты матчей 

 •  •

Итоговое положение команд

Статистика

Бомбардиры

Ассистенты

Гол+пас

Вратари

Награды 
По итогам сезона награждены:
 MVP сезона: Сергей Марк Косоротов (Чеховские медведи)
 Тренер: Владимир Максимов (Чеховские медведи)
 Открытие сезона: Данила Иванов (Каустик)

Символическая сборная сезона:

Высшая лига
Турнир высшей лиги проходил с 6 ноября 2020 по 16 мая 2021 года.В соревнованиях принимало участие 4 команды, которые сыграли по 8 матчей с каждым из соперников (по 4 дома и в гостях)

Победителем стал Белгородский клуб "Технолог-Спартак", в очередной раз по финансовым причинам отказавшийся от выхода в Суперлигу

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

Ссылки 

Чемпионаты России по гандболу
2020 год в гандболе
2021 год в гандболе